En Pologne, Czarne  désigne :

 Czarne, gmina mixte du powiat de Człuchów, Poméranie, dans le nord de la Pologne ;
 Czarne, localité de la voïvodie de Petite-Pologne ;
 Czarne, localité de la voïvodie de Podlachie ;
 Czarne, localité de la voïvodie de Poméranie ;
 Czarne, localité de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.